|-
|8751 Nigricollis||2594 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,898|| align=right|0,047|| align=right|2,52|| align=right|4,933||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8752 Flammeus||2604 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,333|| align=right|0,191|| align=right|3,04|| align=right|3,564||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8753 Nycticorax||2636 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,191|| align=right|2,85|| align=right|3,535||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8754 Leucorodia||4521 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,903|| align=right|0,083|| align=right|1,24|| align=right|4,944||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8755 Querquedula||4586 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,224|| align=right|0,133|| align=right|1,39|| align=right|5,787||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8756 Mollissima||6588 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,209|| align=right|0,147|| align=right|00,67|| align=right|5,747||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8757 Cyaneus||6600 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,193|| align=right|0,064|| align=right|1,96|| align=right|3,246||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8758 Perdix||6683 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,211|| align=right|0,118|| align=right|5,48|| align=right|5,752||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8759 Porzana||7603 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,192|| align=right|13,76|| align=right|4,352||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8760 Crex||1081 T-1|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,057|| align=right|1,66|| align=right|5,414||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8761 Crane||1163 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,242|| align=right|0,092|| align=right|3,17|| align=right|3,357||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8762 Hiaticula||3196 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,751|| align=right|0,147|| align=right|1,83|| align=right|4,561||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8763 Pugnax||3271 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,724|| align=right|0,026|| align=right|2,04|| align=right|4,494||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8764 Gallinago||1109 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,159|| align=right|2,24|| align=right|3,725||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8765 Limosa||1274 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,728|| align=right|0,038|| align=right|1,90|| align=right|4,505||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8766 Niger||1304 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,151|| align=right|1,09|| align=right|5,354||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8767 Commontern||1335 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|00,66|| align=right|5,512||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8768 Barnowl||2080 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,424|| align=right|0,108|| align=right|4,44|| align=right|3,773||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8769 Arctictern||2181 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,050|| align=right|3,08|| align=right|4,397||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8770 Totanus||3076 T-2|| align=right|12,7|| align=right|3,111|| align=right|0,127|| align=right|2,11|| align=right|5,486||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8771 Biarmicus||3187 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,098|| align=right|7,00|| align=right|3,792||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8772 Minutus||4254 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,235|| align=right|3,37|| align=right|3,712||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8773 Torquilla||5006 T-2|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,219|| align=right|8,91|| align=right|5,557||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8774 Viridis||5162 T-2|| align=right|12,6|| align=right|3,067|| align=right|0,078|| align=right|8,73|| align=right|5,369||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8775 Cristata||5490 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,126|| align=right|6,96|| align=right|3,731||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8776 Campestris||2287 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,687|| align=right|0,209|| align=right|3,45|| align=right|4,403||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8777 Torquata||5016 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,757|| align=right|0,132|| align=right|9,88|| align=right|4,578||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(8778)||1931 TD3|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,282|| align=right|8,68|| align=right|3,546||MBA||10. oktober 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(8779)||1971 UH1|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,191|| align=right|2,82|| align=right|5,700||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(8780)||1975 LT|| align=right|14,9|| align=right|2,223|| align=right|0,206|| align=right|3,78|| align=right|3,314||MBA||13. junij 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|8781 Yurka||1976 GA2|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|2,23|| align=right|3,637||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8782 Bakhrakh||1976 UG2|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,199|| align=right|2,22|| align=right|3,808||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|8783 Gopasyuk||1977 EK1|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,152|| align=right|5,20|| align=right|3,474||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8784)||1977 RQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,389|| align=right|0,082|| align=right|3,21|| align=right|3,692||MBA||9. september 1977||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|8785 Boltwood||1978 RR1|| align=right|15,0|| align=right|2,272|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|3,424||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8786 Belskaya||1978 RA8|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,148|| align=right|1,56|| align=right|5,648||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|8787 Ignatenko||1978 TL4|| align=right|12,4|| align=right|3,152|| align=right|0,162|| align=right|10,58|| align=right|5,595||MBA||4. oktober 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|8788 Labeyrie||1978 VP2|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,182|| align=right|1,90|| align=right|3,627||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(8789)||1978 VZ7|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,216|| align=right|1,06|| align=right|5,412||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8790)||1978 VN9|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|3,62|| align=right|4,332||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8791)||1978 VG11|| align=right|14,0|| align=right|2,647|| align=right|0,220|| align=right|6,76|| align=right|4,305||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8792)||1978 VH11|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,094|| align=right|4,56|| align=right|4,364||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|8793 Thomasmuller||1979 QX|| align=right|13,7|| align=right|2,535|| align=right|0,143|| align=right|2,37|| align=right|4,035||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(8794)||1981 EA7|| align=right|14,6|| align=right|2,262|| align=right|0,217|| align=right|5,69|| align=right|3,401||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8795)||1981 EO9|| align=right|12,4|| align=right|3,203|| align=right|0,161|| align=right|10,62|| align=right|5,732||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8796)||1981 EA12|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,081|| align=right|2,17|| align=right|3,342||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8797)||1981 EU18|| align=right|14,0|| align=right|3,078|| align=right|0,168|| align=right|00,21|| align=right|5,400||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8798)||1981 EF24|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,170|| align=right|5,28|| align=right|5,633||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8799)||1981 ER25|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,130|| align=right|4,37|| align=right|4,134||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8800)||1981 EB26|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,161|| align=right|4,20|| align=right|5,629||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8801)||1981 EQ29|| align=right|13,1|| align=right|3,125|| align=right|0,064|| align=right|4,08|| align=right|5,524||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8802)||1981 EW31|| align=right|13,5|| align=right|3,110|| align=right|0,119|| align=right|9,95|| align=right|5,484||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8803)||1981 EL34|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,169|| align=right|1,15|| align=right|5,636||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|8804 Eliason||1981 JB2|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,035|| align=right|12,97|| align=right|5,617||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8805)||1981 UM11|| align=right|14,4|| align=right|2,341|| align=right|0,154|| align=right|2,77|| align=right|3,582||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8806 Fetisov||1981 UU11|| align=right|13,1|| align=right|2,807|| align=right|0,133|| align=right|8,74|| align=right|4,703||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(8807)||1981 UD23|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,083|| align=right|3,33|| align=right|3,624||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(8808)||1981 UH28|| align=right|13,9|| align=right|2,788|| align=right|0,047|| align=right|4,11|| align=right|4,655||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|8809 Roversimonaco||1981 WE1|| align=right|13,1|| align=right|2,779|| align=right|0,285|| align=right|10,68|| align=right|4,633||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8810)||1982 JM1|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,173|| align=right|3,53|| align=right|5,329||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|8811 Waltherschmadel||1982 UX5|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,094|| align=right|4,04|| align=right|4,510||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|8812 Kravtsov||1982 UY6|| align=right|13,5|| align=right|2,632|| align=right|0,252|| align=right|6,62|| align=right|4,269||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|8813 Leviathan||1983 WF1|| align=right|11,9|| align=right|3,165|| align=right|0,320|| align=right|21,08|| align=right|5,629||MBA||29. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|8814 Rosseven||1983 XG|| align=right|12,4|| align=right|3,179|| align=right|0,164|| align=right|4,85|| align=right|5,667||MBA||1. december 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(8815)||1984 DR|| align=right|13,8|| align=right|2,253|| align=right|0,139|| align=right|5,80|| align=right|3,381||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|8816 Gamow||1984 YN1|| align=right|13,7|| align=right|2,459|| align=right|0,189|| align=right|3,12|| align=right|3,856||MBA||17. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|8817 Roytraver||1985 JU1|| align=right|14,4|| align=right|2,199|| align=right|0,134|| align=right|5,09|| align=right|3,260||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(8818)||1985 RW2|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,084|| align=right|1,78|| align=right|4,647||MBA||5. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8819)||1985 RR4|| align=right|13,5|| align=right|2,781|| align=right|0,171|| align=right|9,39|| align=right|4,638||MBA||14. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8820)||1985 VG|| align=right|13,7|| align=right|2,352|| align=right|0,057|| align=right|4,01|| align=right|3,607||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(8821)||1987 DP6|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,105|| align=right|6,14|| align=right|5,143||MBA||23. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|8822 Shuryanka||1987 RQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,264|| align=right|3,05|| align=right|4,033||MBA||1. september 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(8823)||1987 WS3|| align=right|13,0|| align=right|2,572|| align=right|0,241|| align=right|13,53|| align=right|4,125||MBA||24. november 1987||Anderson Mesa||S. McDonald
|-
|(8824)||1988 BH|| align=right|13,2|| align=right|2,803|| align=right|0,172|| align=right|7,04|| align=right|4,691||MBA||18. januar 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(8825)||1988 MF|| align=right|14,0|| align=right|1,867|| align=right|0,031|| align=right|25,35|| align=right|2,551||MBA||16. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|8826 Corneville||1988 PZ1|| align=right|12,9|| align=right|3,169|| align=right|0,181|| align=right|00,49|| align=right|5,642||MBA||13. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8827 Kollwitz||1988 PO2|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|5,31|| align=right|3,521||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8828)||1988 RC7|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,222|| align=right|10,90|| align=right|3,743||MBA||10. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8829)||1988 RV10|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,113|| align=right|2,88|| align=right|5,737||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(8830)||1988 VZ|| align=right|11,8|| align=right|3,185|| align=right|0,232|| align=right|9,74|| align=right|5,683||MBA||7. november 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|8831 Brandstrom||1989 CO5|| align=right|13,8|| align=right|2,547|| align=right|0,123|| align=right|3,11|| align=right|4,065||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|8832 Altenrath||1989 EC3|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,123|| align=right|8,61|| align=right|4,126||MBA||2. marec 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8833 Acer||1989 RW|| align=right|13,2|| align=right|2,874|| align=right|0,132|| align=right|9,66|| align=right|4,871||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|8834 Anacardium||1989 SX2|| align=right|12,9|| align=right|3,183|| align=right|0,151|| align=right|6,89|| align=right|5,678||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8835 Annona||1989 SA3|| align=right|12,5|| align=right|3,186|| align=right|0,117|| align=right|7,92|| align=right|5,687||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8836 Aquifolium||1989 SU3|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,032|| align=right|9,77|| align=right|5,353||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|8837 London||1989 TF4|| align=right|15,0|| align=right|2,224|| align=right|0,124|| align=right|5,50|| align=right|3,316||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8838)||1989 UW2|| align=right|12,1|| align=right|3,143|| align=right|0,009|| align=right|11,12|| align=right|5,570||MBA||29. oktober 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|8839 Novichkova||1989 UB8|| align=right|12,7|| align=right|3,107|| align=right|0,177|| align=right|4,96|| align=right|5,475||MBA||24. oktober 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(8840)||1989 WT|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,032|| align=right|4,44|| align=right|3,416||MBA||20. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8841)||1990 EA7|| align=right|13,0|| align=right|2,547|| align=right|0,048|| align=right|9,31|| align=right|4,063||MBA||2. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(8842)||1990 KF|| align=right|13,5|| align=right|2,540|| align=right|0,222|| align=right|11,25|| align=right|4,047||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(8843)||1990 OH|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,303|| align=right|13,27|| align=right|4,332||MBA||22. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8844)||1990 QR2|| align=right|12,6|| align=right|2,768|| align=right|0,065|| align=right|4,43|| align=right|4,604||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8845)||1990 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,873|| align=right|0,229|| align=right|7,83|| align=right|4,869||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(8846)||1990 RK7|| align=right|13,6|| align=right|2,837|| align=right|0,134|| align=right|2,09|| align=right|4,777||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|8847 Huch||1990 TO3|| align=right|13,6|| align=right|2,842|| align=right|0,032|| align=right|1,26|| align=right|4,790||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8848)||1990 VK1|| align=right|13,0|| align=right|2,893|| align=right|0,152|| align=right|3,03|| align=right|4,920||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8849 Brighton||1990 VZ4|| align=right|13,3|| align=right|2,919|| align=right|0,104|| align=right|9,98|| align=right|4,987||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|8850 Bignonia||1990 VQ6|| align=right|13,0|| align=right|2,990|| align=right|0,089|| align=right|10,65|| align=right|5,170||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8851)||1990 XB|| align=right|12,0|| align=right|3,051|| align=right|0,075|| align=right|10,50|| align=right|5,328||MBA||8. december 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8852 Buxus||1991 GG6|| align=right|13,9|| align=right|2,288|| align=right|0,182|| align=right|4,13|| align=right|3,460||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|8853 Gerdlehmann||1991 GC10|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,093|| align=right|5,31|| align=right|3,427||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(8854)||1991 HC|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,144|| align=right|4,67|| align=right|3,417||MBA||16. april 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|8855 Miwa||1991 JL|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,168|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||3. maj 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|8856 Celastrus||1991 LH1|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,098|| align=right|2,43|| align=right|3,598||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|8857 Cercidiphyllum||1991 PA7|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,172|| align=right|2,27|| align=right|3,767||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|8858 Cornus||1991 PT7|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,189|| align=right|2,20|| align=right|3,705||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8859)||1991 PQ11|| align=right|13,3|| align=right|2,530|| align=right|0,088|| align=right|5,24|| align=right|4,022||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|8860 Rohloff||1991 TE5|| align=right|12,9|| align=right|2,545|| align=right|0,093|| align=right|13,99|| align=right|4,060||MBA||5. oktober 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|8861 Jenskandler||1991 TF7|| align=right|13,5|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|10,97|| align=right|4,198||MBA||3. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(8862)||1991 UZ|| align=right|12,9|| align=right|2,559|| align=right|0,215|| align=right|5,58|| align=right|4,094||MBA||18. oktober 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(8863)||1991 UV2|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,284|| align=right|13,09|| align=right|4,296||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8864)||1991 VU|| align=right|13,2|| align=right|2,612|| align=right|0,156|| align=right|6,98|| align=right|4,221||MBA||4. november 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8865 Yakiimo||1992 AF|| align=right|12,9|| align=right|3,007|| align=right|0,237|| align=right|7,88|| align=right|5,213||MBA||1. januar 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|8866 Tanegashima||1992 BR|| align=right|12,5|| align=right|3,117|| align=right|0,171|| align=right|11,64|| align=right|5,501||MBA||26. januar 1992||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|8867 Tubbiolo||1992 BF4|| align=right|13,8|| align=right|2,869|| align=right|0,027|| align=right|2,36|| align=right|4,859||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|8868 Hjorter||1992 EE7|| align=right|13,0|| align=right|3,044|| align=right|0,096|| align=right|12,20|| align=right|5,310||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8869 Olausgutho||1992 EE11|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|5,529||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8870 von Zeipel||1992 EQ11|| align=right|12,7|| align=right|2,935|| align=right|0,143|| align=right|1,99|| align=right|5,026||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8871 Svanberg||1992 EA22|| align=right|12,8|| align=right|3,054|| align=right|0,022|| align=right|12,44|| align=right|5,336||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|8872 Ebenum||1992 GA4|| align=right|13,2|| align=right|3,215|| align=right|0,093|| align=right|1,43|| align=right|5,764||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(8873)||1992 UM2|| align=right|14,5|| align=right|2,346|| align=right|0,172|| align=right|4,80|| align=right|3,592||MBA||21. oktober 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|8874 Showashinzan||1992 UY3|| align=right|14,2|| align=right|2,258|| align=right|0,185|| align=right|5,17|| align=right|3,391||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8875 Fernie||1992 UP10|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,249|| align=right|3,98|| align=right|3,492||MBA||22. oktober 1992||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|(8876)||1992 WU3|| align=right|13,7|| align=right|2,406|| align=right|0,201|| align=right|1,77|| align=right|3,732||MBA||23. november 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|8877 Rentaro||1993 BK2|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,092|| align=right|2,59|| align=right|4,605||MBA||19. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(8878)||1993 FN16|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,074|| align=right|5,09|| align=right|4,604||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8879)||1993 FN20|| align=right|14,0|| align=right|2,718|| align=right|0,083|| align=right|1,76|| align=right|4,481||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(8880)||1993 FT33|| align=right|13,6|| align=right|2,797|| align=right|0,086|| align=right|4,49|| align=right|4,676||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8881 Prialnik||1993 FW36|| align=right|13,5|| align=right|2,728|| align=right|0,031|| align=right|4,95|| align=right|4,506||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|8882 Sakaetamura||1994 AP2|| align=right|12,8|| align=right|2,366|| align=right|0,209|| align=right|23,09|| align=right|3,638||MBA||10. januar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8883 Miyazakihayao||1994 BS4|| align=right|14,5|| align=right|2,274|| align=right|0,023|| align=right|2,48|| align=right|3,428||MBA||16. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8884)||1994 CM2|| align=right|13,8|| align=right|2,268|| align=right|0,042|| align=right|6,47|| align=right|3,414||MBA||12. februar 1994||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|8885 Sette||1994 EL3|| align=right|13,9|| align=right|2,392|| align=right|0,085|| align=right|12,98|| align=right|3,698||MBA||13. marec 1994||Cima Ekar||M. Tombelli; V. Goretti
|-
|8886 Elaeagnus||1994 EG6|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,198|| align=right|6,18|| align=right|3,365||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|8887 Scheeres||1994 LK1|| align=right|13,1|| align=right|2,565|| align=right|0,129|| align=right|15,89|| align=right|4,107||MBA||9. junij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(8888)||1994 NT1|| align=right|13,6|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|14,10|| align=right|4,459||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|8889 Mockturtle||1994 OC|| align=right|11,6|| align=right|3,037|| align=right|0,141|| align=right|12,00|| align=right|5,293||MBA||31. julij 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8890 Montaigne||1994 PS37|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,160|| align=right|00,85|| align=right|5,598||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|8891 Irokawa||1994 RC1|| align=right|12,6|| align=right|3,148|| align=right|0,226|| align=right|9,39|| align=right|5,586||MBA||1. september 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|8892 Kakogawa||1994 RC11|| align=right|13,1|| align=right|3,085|| align=right|0,199|| align=right|1,09|| align=right|5,418||MBA||11. september 1994||Minami-Oda||M. Sugano; T. Nomura
|-
|(8893)||1995 KZ|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,195|| align=right|24,40|| align=right|3,599||MBA||23. maj 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(8894)||1995 PV|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,174|| align=right|7,82|| align=right|3,454||MBA||2. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8895 Nha||1995 QN|| align=right|14,2|| align=right|2,250|| align=right|0,174|| align=right|3,96|| align=right|3,373||MBA||21. avgust 1995||Saporo||K. Watanabe
|-
|(8896)||1995 QG2|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,099|| align=right|7,25|| align=right|3,620||MBA||24. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|8897 Defelice||1995 SX|| align=right|14,4|| align=right|2,389|| align=right|0,143|| align=right|5,85|| align=right|3,692||MBA||22. september 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|8898 Linnaea||1995 SL5|| align=right|15,0|| align=right|2,435|| align=right|0,195|| align=right|3,00|| align=right|3,800||MBA||29. september 1995||Golden||G. Emerson
|-
|(8899)||1995 SX29|| align=right|13,2|| align=right|2,674|| align=right|0,277|| align=right|12,49|| align=right|4,372||MBA||22. september 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|8900 AAVSO||1995 UD2|| align=right|12,9|| align=right|2,538|| align=right|0,146|| align=right|8,73|| align=right|4,042||MBA||24. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(8901)||1995 UJ4|| align=right|12,1|| align=right|3,006|| align=right|0,049|| align=right|11,42|| align=right|5,211||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8902)||1995 UK4|| align=right|12,9|| align=right|3,011|| align=right|0,041|| align=right|9,77|| align=right|5,225||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8903)||1995 UB7|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,158|| align=right|13,23|| align=right|4,203||MBA||26. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(8904)||1995 VY|| align=right|13,3|| align=right|2,570|| align=right|0,267|| align=right|3,80|| align=right|4,120||MBA||15. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8905)||1995 WJ|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,271|| align=right|5,70|| align=right|4,211||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8906 Yano||1995 WF2|| align=right|12,6|| align=right|3,201|| align=right|0,203|| align=right|1,39|| align=right|5,725||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8907 Takaji||1995 WM5|| align=right|13,1|| align=right|3,019|| align=right|0,087|| align=right|1,37|| align=right|5,245||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8908)||1995 WY6|| align=right|12,3|| align=right|3,004|| align=right|0,032|| align=right|10,98|| align=right|5,205||MBA||18. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8909 Ohnishitaka||1995 WL7|| align=right|12,8|| align=right|2,814|| align=right|0,136|| align=right|6,46|| align=right|4,719||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8910)||1995 WV42|| align=right|12,3|| align=right|3,121|| align=right|0,238|| align=right|14,81|| align=right|5,513||MBA||25. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8911 Kawaguchijun||1995 YA|| align=right|12,8|| align=right|3,012|| align=right|0,052|| align=right|7,49|| align=right|5,226||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8912 Ohshimatake||1995 YN1|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,199|| align=right|1,89|| align=right|5,552||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8913)||1995 YB2|| align=right|12,4|| align=right|3,977|| align=right|0,129|| align=right|1,86|| align=right|7,931||HLD||22. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|8914 Nickjames||1995 YP2|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|11,18|| align=right|5,189||MBA||25. december 1995||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|8915 Sawaishujiro||1995 YK3|| align=right|11,9|| align=right|3,952|| align=right|0,054|| align=right|3,67|| align=right|7,854||HLD||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8916)||1996 CC|| align=right|13,5|| align=right|2,700|| align=right|0,130|| align=right|19,51|| align=right|4,436||MBA||1. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8917)||1996 EU2|| align=right|11,3|| align=right|3,411|| align=right|0,112|| align=right|15,47|| align=right|6,298||MBA||9. marec 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8918)||1996 OR1|| align=right|14,2|| align=right|2,296|| align=right|0,076|| align=right|5,95|| align=right|3,478||MBA||20. julij 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8919)||1996 TU13|| align=right|13,1|| align=right|2,623|| align=right|0,135|| align=right|12,99|| align=right|4,248||MBA||9. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8920)||1996 VZ29|| align=right|14,5|| align=right|2,359|| align=right|0,166|| align=right|3,38|| align=right|3,623||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(8921)||1996 VH30|| align=right|13,5|| align=right|2,442|| align=right|0,149|| align=right|8,10|| align=right|3,816||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8922 Kumanodake||1996 VQ30|| align=right|13,8|| align=right|2,297|| align=right|0,111|| align=right|4,87|| align=right|3,481||MBA||10. november 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|8923 Yamakawa||1996 WQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,418|| align=right|0,147|| align=right|1,55|| align=right|3,760||MBA||30. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8924 Iruma||1996 XA32|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,076|| align=right|1,50|| align=right|3,542||MBA||14. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|8925 Boattini||1996 XG32|| align=right|14,1|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|1,96|| align=right|3,375||MBA||4. december 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|8926 Abemasanao||1996 YK|| align=right|12,8|| align=right|3,254|| align=right|0,123|| align=right|00,48|| align=right|5,868||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8927 Ryojiro||1996 YT|| align=right|14,7|| align=right|2,408|| align=right|0,173|| align=right|3,49|| align=right|3,735||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8928)||1996 YH2|| align=right|13,9|| align=right|2,413|| align=right|0,099|| align=right|4,60|| align=right|3,747||MBA||23. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8929 Haginoshinji||1996 YQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,341|| align=right|0,142|| align=right|5,73|| align=right|3,581||MBA||29. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8930 Kubota||1997 AX3|| align=right|14,2|| align=right|2,213|| align=right|0,194|| align=right|4,26|| align=right|3,292||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8931 Hirokimatsuo||1997 AC4|| align=right|14,0|| align=right|2,363|| align=right|0,229|| align=right|2,23|| align=right|3,631||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8932 Nagamoto||1997 AR4|| align=right|13,0|| align=right|2,934|| align=right|0,068|| align=right|1,31|| align=right|5,024||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8933 Kurobe||1997 AU6|| align=right|13,2|| align=right|2,864|| align=right|0,072|| align=right|3,03|| align=right|4,845||MBA||6. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|8934 Nishimurajun||1997 AQ12|| align=right|12,4|| align=right|3,140|| align=right|0,116|| align=right|12,52|| align=right|5,562||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8935 Beccaria||1997 AV13|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,151|| align=right|4,12|| align=right|3,329||MBA||11. januar 1997||Sormano||P. Sicoli; M. Cavagna
|-
|(8936)||1997 AS17|| align=right|14,6|| align=right|2,209|| align=right|0,122|| align=right|3,52|| align=right|3,282||MBA||14. januar 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|8937 Gassan||1997 AK19|| align=right|14,0|| align=right|2,287|| align=right|0,160|| align=right|3,24|| align=right|3,459||MBA||13. januar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(8938)||1997 AF21|| align=right|14,7|| align=right|2,145|| align=right|0,204|| align=right|2,49|| align=right|3,140||MBA||9. januar 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|8939 Onodajunjiro||1997 BU1|| align=right|13,3|| align=right|2,921|| align=right|0,080|| align=right|1,77|| align=right|4,991||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8940 Yakushimaru||1997 BA2|| align=right|12,8|| align=right|2,932|| align=right|0,041|| align=right|3,12|| align=right|5,020||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8941 Junsaito||1997 BL2|| align=right|11,9|| align=right|3,248|| align=right|0,037|| align=right|11,11|| align=right|5,854||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8942 Takagi||1997 BR2|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,083|| align=right|4,38|| align=right|4,522||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8943)||1997 BH3|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,190|| align=right|7,93|| align=right|4,675||MBA||30. januar 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|8944 Ortigara||1997 BF9|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,122|| align=right|00,80|| align=right|5,524||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|8945 Cavaradossi||1997 CM|| align=right|13,1|| align=right|3,089|| align=right|0,101|| align=right|11,94|| align=right|5,429||MBA||1. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|8946 Yoshimitsu||1997 CO|| align=right|12,9|| align=right|2,880|| align=right|0,105|| align=right|2,03|| align=right|4,886||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|8947 Mizutani||1997 CH26|| align=right|13,6|| align=right|2,755|| align=right|0,212|| align=right|8,83|| align=right|4,571||MBA||14. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(8948)||1997 CW27|| align=right|14,2|| align=right|2,432|| align=right|0,198|| align=right|1,60|| align=right|3,791||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8949)||1997 CM28|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,093|| align=right|2,82|| align=right|4,283||MBA||13. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8950)||1997 EG46|| align=right|11,7|| align=right|3,093|| align=right|0,084|| align=right|8,16|| align=right|5,438||MBA||15. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(8951)||1997 FO|| align=right|11,8|| align=right|3,053|| align=right|0,042|| align=right|10,16|| align=right|5,332||MBA||19. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|8952 ODAS||1998 EG2|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,066|| align=right|2,26|| align=right|4,178||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(8953)||1998 FC61|| align=right|13,4|| align=right|2,949|| align=right|0,089|| align=right|1,35|| align=right|5,064||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(8954)||1998 FK62|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,132|| align=right|5,00|| align=right|3,405||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(8955)||1998 FR79|| align=right|14,0|| align=right|2,714|| align=right|0,027|| align=right|4,97|| align=right|4,470||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(8956)||1998 FN119|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,242|| align=right|6,27|| align=right|3,722||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|8957 Koujounotsuki||1998 FM125|| align=right|14,2|| align=right|2,268|| align=right|0,157|| align=right|3,08|| align=right|3,414||MBA||22. marec 1998||Geisei||T. Seki
|-
|8958 Stargazer||1998 FJ126|| align=right|13,6|| align=right|2,705|| align=right|0,079|| align=right|2,61|| align=right|4,449||MBA||23. marec 1998||Observatorij Reedy Creek||John Broughton
|-
|8959 Oenanthe||2550 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,206|| align=right|2,14|| align=right|3,498||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8960 Luscinioides||2575 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,901|| align=right|0,079|| align=right|3,40|| align=right|4,940||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8961 Schoenobaenus||2702 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,144|| align=right|1,14|| align=right|5,731||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8962 Noctua||2771 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,197|| align=right|0,076|| align=right|4,76|| align=right|5,716||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8963 Collurio||4651 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,119|| align=right|00,38|| align=right|5,754||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8964 Corax||7643 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,105|| align=right|4,34|| align=right|3,247||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8965 Citrinella||9511 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,127|| align=right|00,87|| align=right|5,638||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8966 Hortulana||3287 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,147|| align=right|00,70|| align=right|5,335||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8967 Calandra||4878 T-1|| align=right|12,6|| align=right|3,059|| align=right|0,113|| align=right|9,75|| align=right|5,350||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8968 Europaeus||1212 T-2|| align=right|12,8|| align=right|3,013|| align=right|0,120|| align=right|9,69|| align=right|5,230||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8969 Alexandrinus||1218 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,408|| align=right|0,079|| align=right|00,97|| align=right|3,737||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8970 Islandica||1355 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,121|| align=right|00,32|| align=right|5,429||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8971 Leucocephala||2256 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,100|| align=right|0,150|| align=right|00,76|| align=right|5,459||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8972 Sylvatica||2319 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,174|| align=right|0,133|| align=right|2,27|| align=right|3,205||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8973 Pratincola||3297 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,160|| align=right|4,43|| align=right|3,706||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8974 Gregaria||3357 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,115|| align=right|1,04|| align=right|3,243||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8975 Atthis||4076 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,129|| align=right|2,85|| align=right|3,744||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8976 Leucura||4221 T-2|| align=right|13,1|| align=right|3,093|| align=right|0,150|| align=right|2,10|| align=right|5,439||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8977 Paludicola||4272 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,117|| align=right|2,59|| align=right|3,264||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8978 Barbatus||3109 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,219|| align=right|0,101|| align=right|00,31|| align=right|5,775||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8979 Clanga||3476 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,131|| align=right|0,128|| align=right|1,43|| align=right|3,109||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|8980 Heliaca||4190 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,200|| align=right|8,85|| align=right|4,603||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(8981)||1964 YJ|| align=right|12,4|| align=right|3,010|| align=right|0,030|| align=right|11,42|| align=right|5,221||MBA||31. december 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|8982 Oreshek||1973 SQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,348|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,598||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|8983 Rayakazakova||1977 ED1|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,081|| align=right|10,51|| align=right|5,187||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8984 Derevyanko||1977 QD3|| align=right|13,9|| align=right|2,651|| align=right|0,242|| align=right|10,31|| align=right|4,316||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|8985 Tula||1978 PV3|| align=right|14,5|| align=right|2,256|| align=right|0,200|| align=right|4,09|| align=right|3,388||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych; L. I. Černych
|-
|8986 Kineyayasuyo||1978 VN2|| align=right|13,1|| align=right|3,093|| align=right|0,196|| align=right|1,35|| align=right|5,440||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(8987)||1978 VD4|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,093|| align=right|3,42|| align=right|4,300||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8988)||1979 MA4|| align=right|12,9|| align=right|3,421|| align=right|0,198|| align=right|4,13|| align=right|6,327||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(8989)||1979 XJ|| align=right|14,6|| align=right|2,193|| align=right|0,240|| align=right|6,07|| align=right|3,246||MBA||15. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|8990 Compassion||1980 DN|| align=right|12,8|| align=right|3,155|| align=right|0,101|| align=right|8,09|| align=right|5,602||MBA||19. februar 1980||Kleť||Klet
|-
|8991 Solidarity||1980 PV1|| align=right|12,9|| align=right|2,787|| align=right|0,185|| align=right|6,80|| align=right|4,651||MBA||6. avgust 1980||La Silla||European Southern Observatory
|-
|8992 Magnanimity||1980 TE7|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|7,92|| align=right|3,694||MBA||14. oktober 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|8993 Ingstad||1980 UL|| align=right|13,5|| align=right|2,385|| align=right|0,207|| align=right|23,03|| align=right|3,682||MBA||30. oktober 1980||La Silla||R. M. West
|-
|8994 Kashkashian||1980 VG|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,234|| align=right|8,20|| align=right|4,641||MBA||6. november 1980||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(8995)||1981 EB9|| align=right|13,0|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|12,65|| align=right|4,206||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8996)||1981 EC10|| align=right|14,1|| align=right|3,094|| align=right|0,132|| align=right|6,92|| align=right|5,442||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8997)||1981 ES14|| align=right|14,7|| align=right|2,583|| align=right|0,136|| align=right|4,25|| align=right|4,152||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8998)||1981 EG23|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,181|| align=right|00,91|| align=right|5,731||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(8999)||1981 EJ28|| align=right|14,7|| align=right|2,223|| align=right|0,184|| align=right|1,88|| align=right|3,313||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|9000 Hal||1981 JO|| align=right|13,6|| align=right|2,231|| align=right|0,209|| align=right|6,27|| align=right|3,332||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov